Санта-Рита-ду-Сапукаи:

 Санта-Рита-ду-Сапукаи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Санта-Рита-ду-Сапукаи — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.